Филёв — русская фамилия; имеет женскую форму Филёва.

 Известные носители  
 Филёв, Анатолий Иванович (1928—2013) — советский, российский дипломат.
 Филёв, Аркадий Александрович (1915—1976) — советский писатель и педагог, автор романов «Солноворот», «Мать-мачеха», «Нина Русанова» и др.
 Филёв, Владислав Феликсович (род. 1963) — предприниматель, генеральный директор «S7 AirSpace Corporation».
 Филёв, Григорий Игнатьевич (1908—1971) — советский колхозник, бригадир тракторной бригады Лозовской МТС, Герой Социалистического Труда.

 Филёва, Наталия Валерьевна (1963—2019) — председатель совета директоров «S7 AirSpace Corporation».